Берёзкина — женская форма фамилии  и топоним.
 Берёзкина, Нина Ивановна (род. 1930) — российский историк, краевед.
 Берёзкина, Эльвира Ивановна (род. 1946) — российский историк, археолог, этнограф.
 Березкина — деревня, Заларинский район, Иркутская область.